Dit is een lijst van planetoïden 7201-7300. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (7201) Kuritariku || 1994 UF1 || 25 oktober 1994 || S. Otomo
|-
| (7202) - || 1995 DX1 || 19 februari 1995 || T. Niijima, T. Urata
|-
| (7203) Sigeki || 1995 DG2 || 27 februari 1995 || S. Otomo
|-
| (7204) Ondřejov || 1995 GH || 3 april 1995 || P. Pravec
|-
| (7205) Sadanori || 1995 YE1 || 21 december 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7206) Shiki || 1996 QT || 18 augustus 1996 || A. Nakamura
|-
| (7207) Hammurabi || 2133 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7208) Ashurbanipal || 2645 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7209) Cyrus || 3523 P-L || 17 oktober 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7210) Darius || 6555 P-L || 24 september 1960 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7211) Xerxes || 1240 T-1 || 25 maart 1971 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7212) Artaxerxes || 2155 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7213) - || 1967 KB || 31 mei 1967 || Felix Aguilar Observatory
|-
| (7214) Anticlus || 1973 SM1 || 19 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7215) Gerhard || 1977 FS || 16 maart 1977 || H.-E. Schuster
|-
| (7216) Ishkov || 1977 QQ2 || 21 augustus 1977 || N. S. Chernykh
|-
| (7217) Dacke || 1979 QX3 || 22 augustus 1979 || C.-I. Lagerkvist
|-
| (7218) - || 1979 SK || 19 september 1979 || J. Květoň
|-
| (7219) - || 1981 EZ47 || 3 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7220) Philnicholson || 1981 QE || 30 augustus 1981 || E. Bowell
|-
| (7221) - || 1981 SJ || 22 september 1981 || Z. Vávrová
|-
| (7222) Alekperov || 1981 TJ3 || 7 oktober 1981 || T. M. Smirnova
|-
| (7223) Dolgorukij || 1982 TF2 || 14 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva, L. G. Karachkina
|-
| (7224) Vesnina || 1982 TK3 || 15 oktober 1982 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7225) Huntress || 1983 BH || 22 januari 1983 || E. Bowell
|-
| (7226) Kryl || 1984 QJ || 21 augustus 1984 || A. Mrkos
|-
| (7227) - || 1984 SH6 || 22 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (7228) MacGillivray || 1985 GO || 15 april 1985 || E. Bowell
|-
| (7229) Tonimoore || 1985 RV || 12 september 1985 || Spacewatch
|-
| (7230) Lutz || 1985 RZ1 || 12 september 1985 || E. Bowell
|-
| (7231) Porco || 1985 TQ1 || 15 oktober 1985 || E. Bowell
|-
| (7232) Nabokov || 1985 UQ || 20 oktober 1985 || A. Mrkos
|-
| (7233) Majella || 1986 EQ5 || 7 maart 1986 || G. DeSanctis
|-
| (7234) - || 1986 QV3 || 29 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (7235) Hitsuzan || 1986 UY || 30 oktober 1986 || T. Seki
|-
| (7236) - || 1987 PA || 1 augustus 1987 || J. Phinney
|-
| (7237) - || 1988 VH || 3 november 1988 || K. Suzuki, T. Furuta
|-
| (7238) Kobori || 1989 OA || 27 juli 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (7239) Mobberley || 1989 TE || 4 oktober 1989 || B. G. W. Manning
|-
| (7240) - || 1989 YG || 19 december 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (7241) Kuroda || 1990 VF3 || 11 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7242) Okyudo || 1990 VG3 || 11 november 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7243) - || 1990 VV3 || 12 november 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7244) Villa-Lobos || 1991 PQ1 || 5 augustus 1991 || E. W. Elst
|-
| (7245) - || 1991 RN10 || 10 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (7246) - || 1991 RP25 || 12 september 1991 || H. E. Holt
|-
| (7247) - || 1991 TD1 || 12 oktober 1991 || R. H. McNaught
|-
| (7248) Älvsjö || 1992 EV21 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (7249) - || 1992 SN || 26 september 1992 || A. Sugie
|-
| (7250) Kinoshita || 1992 SG1 || 23 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7251) Kuwabara || 1992 SF13 || 30 september 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7252) Kakegawa || 1992 UZ || 21 oktober 1992 || T. Urata
|-
| (7253) Nara || 1993 CL || 13 februari 1993 || F. Uto
|-
| (7254) Kuratani || 1993 TN1 || 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7255) - || 1993 VY1 || 11 november 1993 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7256) Bonhoeffer || 1993 VJ5 || 11 november 1993 || F. Börngen
|-
| (7257) Yoshiya || 1994 AH1 || 7 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7258) Pettarin || 1994 EF || 5 maart 1994 || Stroncone
|-
| (7259) Gaithersburg || 1994 EG1 || 6 maart 1994 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7260) Metelli || 1994 FN || 18 maart 1994 || Stroncone
|-
| (7261) Yokootakeo || 1994 GZ || 14 april 1994 || T. Kobayashi
|-
| (7262) Sofue || 1995 BX1 || 27 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7263) Takayamada || 1995 DP || 21 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (7264) - || 1995 FK || 26 maart 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (7265) Edithmüller || 2908 T-2 || 30 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7266) Trefftz || 4270 T-2 || 29 september 1973 || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| (7267) - || 1943 DF || 23 februari 1943 || L. Oterma
|-
| (7268) Chigorin || 1972 TF || 3 oktober 1972 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7269) Alprokhorov || 1975 VK2 || 2 november 1975 || T. M. Smirnova
|-
| (7270) Punkin || 1978 NY7 || 7 juli 1978 || E. Bowell
|-
| (7271) Doroguntsov || 1979 SR2 || 22 september 1979 || N. S. Chernykh
|-
| (7272) - || 1980 DD1 || 21 februari 1980 || Z. Vávrová
|-
| (7273) - || 1981 EK4 || 2 maart 1981 || S. J. Bus
|-
| (7274) Washioyama || 1982 FC || 21 maart 1982 || T. Seki
|-
| (7275) - || 1983 CY2 || 15 februari 1983 || N. G. Thomas
|-
| (7276) Maymie || 1983 RE || 4 september 1983 || Oak Ridge Observatory
|-
| (7277) Klass || 1983 RM2 || 4 september 1983 || E. Bowell
|-
| (7278) Shtokolov || 1985 UW4 || 22 oktober 1985 || L. V. Zhuravleva
|-
| (7279) Hagfors || 1985 VD1 || 7 november 1985 || E. Bowell
|-
| (7280) Bergengruen || 1988 RA3 || 8 september 1988 || F. Börngen
|-
| (7281) - || 1988 RX4 || 2 september 1988 || H. Debehogne
|-
| (7282) - || 1989 BC || 29 januari 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7283) - || 1989 TX15 || 4 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (7284) - || 1989 VW || 4 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (7285) Seggewiss || 1990 EX2 || 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (7286) - || 1990 QZ4 || 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (7287) Yokokurayama || 1990 VN2 || 10 november 1990 || T. Seki
|-
| (7288) - || 1991 FE1 || 18 maart 1991 || A. Sugie
|-
| (7289) Kamegamori || 1991 JU || 5 mei 1991 || T. Seki
|-
| (7290) Johnrather || 1991 JY1 || 11 mei 1991 || E. F. Helin
|-
| (7291) Hyakutake || 1991 XC1 || 13 december 1991 || S. Otomo
|-
| (7292) Prosperin || 1992 EM7 || 1 maart 1992 || UESAC
|-
| (7293) Kazuyuki || 1992 FH || 23 maart 1992 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (7294) - || 1992 LM || 3 juni 1992 || G. J. Leonard
|-
| (7295) - || 1992 MB || 22 juni 1992 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (7296) Lamarck || 1992 PW1 || 8 augustus 1992 || E. W. Elst, C. Pollas
|-
| (7297) - || 1992 UG || 21 oktober 1992 || A. Sugie
|-
| (7298) - || 1992 WM5 || 26 november 1992 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (7299) Indiawadkins || 1992 WZ5 || 21 november 1992 || E. F. Helin
|-
| (7300) Yoshisada || 1992 YV2 || 26 december 1992 || T. Urata|}

Planetoïdenlijsten